Ноктюрн (фр. nocturne) — многозначный термин.
 Ноктюрн — распространившееся с начала XIX века название пьес (обычно инструментальных, реже — вокальных) лирического, мечтательного характера.
 Ноктюрн (живопись) — жанр в живописи.
 Ноктюрн (пещера) — пещера в Гудаутском районе Абхазии, на Южном склоне Бзыбского хребта.
 «Ноктюрн» — художественный фильм, фильм нуар, США.
 «Ноктюрн» — художественный фильм, военная драма, СССР.
 «Ноктюрн» — американский фильм ужасов 2020 года.
 «Ноктюрн» — песня А. Кублинского, одна из наиболее известных песен латвийской эстрады.
 Ноктюрн (чай) — напиток из смеси чёрного чая, цветов и кусочков фруктов.
 «Ноктюрн» — линейка транзисторных проигрывателей Грозненского радиозавода.

 «Ноктюрн пустоты» (1988) — роман Евгения Велтистова.

Примечания